Boże igrzysko  (ang. God's playground : a history of Poland) – książka Normana Daviesa traktująca o historii Polski.
 Boże Igrzysko (gra)

Zobacz też